Sankt Lukas kan syfta på:

 Lukas – en person i Nya Testamentet
 S:t Lukas (förbund) – en idéburen organisation bestående av 30 lokala föreningar som driver 40 mottagningar för psykoterapi, handledning och organisationsutveckling över hela Sverige.

Se även
 Sankt Lukas kyrka